Cine Publi, sala d'exhibició cinematogràfica ubicada al Passeig de Gràcia de Barcelona.
 Biografies:
 Publi (metge), metge romà (segle I).
 Publi Afrani Potit, senador romà 
 Publi Alfè Var, jurista romà del segle I aC.
 Luci Anneu Flor, historiador i poeta romà 
 Publi Anni Asel, senador romà
 Publi Antisti, tribú de la plebs el 88 aC.
 Publi Ati Var, magistrat romà partidari de Gneu Pompeu.
 Publi Atri, cavaller romà del partit pompeià (s. I aC).
 Publi Atti Atimet (s. I aC), metge romà
 Publi Aufidi Bas, historiador romà que va viure sota August i Tiberi (s. I).
 Publi Autroni Pet (cònsol electe), cònsol el 65 aC amb Publi Corneli Sul·la.
 Publi Autroni Pet (cònsol sufecte), cònsol sufecte el 33 aC en el lloc d'Octavi August.
 Publi Canuci (106 aC - ?), orador romà de rang senatorial.
 Publi Cecina Llarg, amic de l'emperador Claudi.
 Publi Celi, pretor de Roma.
 Publi Celi (militar), militar romà (s. I aC).
 Publi Claudi Cras
 Publi Claudi Pulcre, diversos personatges.
 Publi Clodi
 Publi Clodi Pulcre
 Publi Cleli Sícul, tribú amb potestat consular el 378 aC.
 Publi Comini (Spoleto, s. I aC), cavaller romà
 Publi Consenti, escriptor romà
 Publi Considi, militar romà que va servir sota Juli Cèsar a la Gàl·lia el 58 aC.
 Publi Considi Llong (s. I aC), pretor i propretor a l'Àfrica.
 Publi Corneli Anulí, general romà al servei de l'Emperador Septimi Sever.
 Publi Corneli Arvina, cònsol de Roma el 306 aC.
 Publi Corneli Balb
 Publi Corneli Blasió, ambaixador romà enviat als carnis, istris i iapids el 170 aC.
 Publi Corneli Ceteg, diversos personatges.
 Publi Corneli Cos, diversos personatges.
 Publi Corneli Dolabel·la, diversos personatges.
 Publi Corneli Escipió, diversos personatges.
 Publi Corneli Lèntul, diversos personatges.
 Publi Corneli Maluginense, diversos personatges.
 Publi Corneli Rufí, diversos personatges.
 Publi Corneli Rútil Cos, dictador romà el 408.
 Publi Corneli Sul·la, diversos personatges.
 Publi Corneli Tàcit (Interamnas, 56 - 118), historiador, senador, cònsol i governador romà
 Publi Cras Junià, tribú de la plebs (51 aC).
 Publi Curiaci, tribú de la plebs el 401 aC.
 Publi Curiaci Fist Trigemin, cònsol el 453 aC.
 Publi Curci, cavaller romà
 Publi Cuspi
 Publi Deci, diversos personatges.
 Publi Eli Arístides (Adrianòpolis, 129/117 - Esmirna, 189), retòric grec.
 Publi Eli Pet, diversos personatges.
 Publi Eli Tuberó, edil plebeu el 202 aC.
 Publi Escapci (àrbitre), magistrat romà
 Publi Escapci (prefecte), comerciant romà de Cilícia.
 Publi Falcidi, tribú de la plebs de Roma el 40 aC.
 Publi Fonteu, pare adoptiu de Publi Clodi Pulcre.
 Publi Fonteu Capitó, pretor el 169 aC.
 Publi Furi, diversos personatges.
 Publi Gabini Capitó, diversos personatges.
 Publi Gabini Cimbre, cavaller romà que es va implicar en la conspiració de Catilina.
 Publi Grani (Puteoli, s. I aC), mercader romà
 Publi Helvi Pèrtinax (126 - 193), emperador romà
 Publi Herenni Dexip (s. III, Herms - ?), retòric i historiador grec.
 Publi Horaci
 Publi Hordeoni Lol·lià (s. I), sofista grec.
 Publi Juni Brut, edil curul (192 aC) i pretor (190 aC).
 Publi Juvenci, pretor el 149 aC mort en una batalla lliurada a la Província romana de Macedònia.
 Publi Juvenci Cels fill (c. 67 - ?), jurista romà
 Publi Lavini, escriptor romà 
 Publi Licini Calvus Esquilí, tribú amb poder consolar el 400.
 Publi Licini Calvus Esquilí el Jove, tribú amb poder consolar.
 Publi Licini Corneli Valerià Saloní, fill de l'emperador Gal·liè.
 Publi Licini Cras, pretor (208 aC) i cònsol (176 aC).
 Publi Licini Cras (pretor), pretor l'any 57 aC.
 Publi Licini Cras Dives, diversos personatges.
 Publi Licini Lucul·le, tribú de la plebs el 110 aC.
 Publi Licini Nerva, pretor (104 aC) i propretor a Sicília (103 aC).
 Publi Licini Valerià (200 -260) emperador romà del 253 al 260.
 Publi Licini Valerià Ignaci Gal·liè (218 - 268), emperador romà
 Publi Ligari (s. I aC), militar romà 
 Publi Luci Murena, diversos personatges.
 Publi Lucreci Triciptí, magistrat romà, fill de Lucius Lucretius Triciptinus. Fou tribú amb ...
 Publi Magi, tribú de la plebs el 87 aC.
 Publi Magi Ciló, assassí de Marc Claudi Marcel al Pireu el 45 aC.
 Publi Manili, cònsol romà el 120 aC.
 Publi Manli Capitolí, tribú consolar el 379 i dictador el 368.
 Publi Manli Vopisc, cònsol el 114.
 Publi Manli Vulsó, pretor el 210 aC.
 Publi Mari Cels, cònsol el 62.
 Publi Matiè, tribú militar a l'exèrcit de Publi Escipió.
 Publi Meli Capitolí, tribú amb potestat consolar (400 i 396 aC).
 Publi Memmi Règul, cònsol sufecte (31) i prefecte de Macedònia i Acaia.
 Publi Meni, tribú amb potestat consolar el 400 aC i el 396 aC.
 Publi Minuci Augurí, cònsol romà el 492 aC.
 Publi Muci Escèvola, diversos personatges.
 Publi Munaci
 Publi Nasó, qüestor el 44 aC.
 Publi Nerati Marcel (s. II), magistrat romà
 Publi Nigidi Fígul, filòsof pitagòric (segle I aC).
 Publi Numitori
 Publi Octavi, filòsof epicuri romà del segle I.
 Publi Opi, qüestor a Bitínia i cònsol el 74 aC.
 Publi Ostori Escàpula, cònsol sufecte el 46 i governador de Britània.
 Publi Ostori Escàpula el Jove, militar romà (s. I).
 Publi Papiri Carbó
 Publi Papini Estaci (desambiguació), diversos personatges.
 Publi Pinari Mamercí Rufus, cònsol romà el 489 aC amb Gai Juli Jul.
 Publi Plauci Hipseu, tribú de la plebs l'any 54 aC.
 Publi Pomponi Flac, governador de Mèsia (s. I).
 Publi Pomponi Grecí, cònsol sufecte l'any 16.
 Publi Popil·li Lenat, diversos personatges.
 Publi Porci Leca, tribú de la plebs el 199 aC.
 Publi Postumi Tubert, cònsol el 505 aC amb Marc Valeri Volús.
 Publi Postumi Albí Regil·lensis, tribú consolar el 414 aC.
 Publi Presenci, militar italià.
 Publi Pupi, qüestor.
 Publi Quintili Var, diversos personatges.
 Publi Rupili, cònsol el 132 aC junt amb Gai Popil·li Laenes.
 Publi Rutili, diversos personatges.
 Publi Sabí (s. I), prefecte del pretori de l'emperador Vitel·li.
 Publi Semproni Asel·lió, tribú militar sota Publi Escipió Africà a Numància (133 aC).
 Publi Semproni Bles, tribú de la plebs el 191 aC.
 Publi Semproni Grac, tribú de la plebs el 189 aC.
 Publi Semproni Llong, pretor a la Hispània Ulterior el 184 aC.
 Publi Septimi Escevola, senador romà 
 Publi Septimi Geta (Milà, 189 - ?), segon fill de l'emperador Septimi Sever i de l'emperadriu Júlia Domna.
 Publi Septimi Geta (germà de Septimi Sever), germà de l'emperador Septimi Sever.
 Publi Servili Casca, conspirador contra Juli Cèsar.
 Publi Servili Gemin, cònsol (252 i 248 aC).
 Publi Servili Glòbul, tribú de la plebs el 67 aC.
 Publi Servili Prisc Estructe, diversos personatges.
 Publi Servili Rul·lus, tribú de la plebs el 63 aC.
 Publi Servili Vàtia, diversos personatges.
 Publi Sesti, magistrat romà
 Publi Sesti Capitolí Vaticà, cònsol el 452 aC.
 Publi Sili, diversos personatges.
 Publi Silici, senador romà i un dels jutges nomenats per jutjar als ...
 Publi Siti (s. I aC, Nucèria, Campània - ?), aventurer romà
 Publi Suil·li Rufus, qüestor de Germànic Cèsar.
 Publi Sulpici Galba, jutge en el cas de Verres el 70 aC.
 Publi Sulpici Rufus, diversos personatges.
 Publi Sulpici Saverrió, diversos personatges.
 Publi Sulpici Servi Galba Màxim, cònsol el 211 aC.
 Publi Terenci Varró, poeta romà
 Publi Tici, tribú de la plebs el 43 aC.
 Publi Tici Perpetu, cònsol el 237.
 Publi Trasea Pet (Pàdua, ? - s. I), senador romà
 Publi Treboni, tribú amb potestat consular el 379 aC.
 Publi Tuli Albinovà, polític romà del partit de Gai Mari.
 Publi Umbrè, secretari de Catilina.
 Publi Valeri Asiàtic, diversos personatges.
 Publi Valeri Eutiquià, actor i ballarí de Roma, prefecte del pretori i cònsol el 220, i prefecte de la ciutat.
 Publi Valeri Faltó, cònsol el 238.
 Publi Valeri Flac, diversos personatges.
 Publi Varini Glaber, pretor el 73 aC.
 Publi Valeri Leví, cònsol el 280 aC.
 Publi Valeri Potit Publícola, fou tribú amb potestat consular sis vegades: 386, 384, 380, 377, 370 i 367 aC.
 Publi Valeri Publícola, diversos personatges.
 Publi Valeri Triari (s. I aC), cavaller romà
 Publi Vatini, diversos personatges.
 Publi Ventidi Bas, magistrat romà nadiu del Picè.
 Publi Veturi Gemin Cicurí, cònsol el 499 aC amb Tit Ebuti Elva.
 Publi Víctor, suposat escriptor romà, autor d'una Descriptio Urbis Romae
 Publi Vil·li Tàpul, edil plebeu el 204 aC i pretor el 203 aC.
 Publi Vinici, cònsol l'any 2 junt amb Publi Alfè Var.
 Publi Vitel·li, militar romà que serví a les ordes de Germànic Cèsar a Germània.
 Publi Volumni, diversos personatges.